Е̃ е̃ (Е з тильдою) - літера кириличного алфавіту, яка використовується тільки в хіналузькій мові, де позначає назалізований незаокруглений голосний середнього переднього чи відкритого неокругленого переднього голосу /ẽ~ɛ̃/.

Джерела 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ye_with_tilde